Der Khovd Football Club  ist ein mongolischer Fußballverein aus Chowd, der aktuell in der ersten Liga, der National Premier League, spielt.

Erfolge 
 Mongolia 1st League: 2021

Saisonplatzierung

Weblinks 
 
 
 

Mongolischer Fußballverein
Sport (Chowd, Stadt)